Faur ist der Familienname folgender Personen:

 Remus Faur (* 1989), rumänischer Biathlet

Siehe auch:
 FAUR, rumänischer Fahrzeug- und Maschinenhersteller
 CS Faur Bukarest, rumänischer Fußballverein
 Du Faur
 Faber du Faur